Le montagne di Hoel sono una catena montuosa dell'Antartide facente parte del più grande insieme montuoso chiamato Fimbulheimen. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione si snoda in direzione est-ovest tra le montagne di Wohlthat, a ovest, e le montagne di Lomonosov, a est.

Tra le varie formazioni presenti nelle montagne di Sverdrup sono presenti altre due sottocatene montuose: le montagne di Weyprecht e le montagne di Payer.

Storia 
Le montagne di Hoel sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher. In seguito esse sono state nuovamente esplorate dalla sesta spedizione antartica norvegese, 1956-60, che le ha così battezzate in onore del geologo ed esploratore norvegese Adolf Hoel, il quale, a partire dal 1907, condusse diverse spedizioni di ricerca in Groenlandia e nell'isola Spitsbergen.

Note

Collegamenti esterni 
 

Hoel
Hoel